Karl Schulte ist der Name folgender Personen:
* Karl Schulte (Jurist) (1889–1966), deutscher Jurist  
 Karl Schulte Kemminghausen (1892–1964), deutscher Germanist
 Karl-Anton Schulte (1873–1948), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Karl-Josef Schulte (1888–1966), deutscher Oberschulrat und Leiter des Schulkollegiums Münster
 Karl Joseph Schulte (1871–1941), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Köln
 Karl-Werner Schulte (* 1946), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Carl Schulte